Pisgah kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pisgah (Alabama)
Pisgah (Iowa)